Почап — название населённых пунктов:

Россия 
 Почап — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Почап — деревня в Плюсском районе Псковской области.